San Pantaleone ima više značenja:
 San Pantaleone (Bergamo)
 San Pantaleone (Ređo di Kalabrija)